Суперкубок Туреччини з футболу 2013 — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2013 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Туреччина
2013 у турецькому спорті